A Equipe polonesa representa a Polónia na Fed Cup de tênis. Atualmente compete no Grupo Mundial II.

História
A Polônia competiu pela primeira vez na Fed Cup em 1966. Seus melhores resultados foram as Quartas-de-finais em (1992, 2015).

Após a campanha de Tomasz Wiktorowski, também técnico de Agnieszka Radwańska, deixou o cargo de capitão da equipe. Foi substituído por Klaudia Jans-Ignacik, duplista em atividade até então.

Equipe atual (2021)
 Katarzyna Kawa
 Magdalena Frech
 Urszula Radwańska
 Weronika Falkowska
 Paula Kania-Chodun

Ver Também 
 Fed Cup
 Copa Davis
 Equipe Polonesa da Copa Davis

Ligações externas 
 

Equipes da Fed Cup
Tenis